Nama kan syfta på följande:
 Nama, ett språk i södra Afrika
 Nama (växter), ett släkte strävbladiga växter

Geografi

Mikronesiens federerade stater 

 Nema Municipality, kommun, Chuuk, 
 Nema (ort i Mikronesiens federerade stater), Chuuk, Nema Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar